El Altillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Altillo, Chiapas, La Concordia, 
 El Altillo, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar